Лига Леумит 1978/1979 — 27-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1978/1979
Израиль
Израиль
1978 год в Израиле
1979 год в Израиле